Skłamałam – polski film z 1937 roku
 Skłamałam – piosenka Edyty Bartosiewicz